Musel bezeichnet:
 Gregory Musel (* 1990), österreichischer Handballspieler. 

 Musel (Donau), zwei linke Zuflüsse der Donau im Stadtgebiet von Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Stille Musel, Zufluss nach Donaueschingen
 Alte Stille Musel, Zufluss vor dem Stadtteil Pfohren 

 Verkürzung von ‚Muselmann‘, abwertend für einen Muslim

Siehe auch:
 Muzel